Andalò ist der Familienname folgender Personen:

 Brancaleone degli Andalò († 1258), italienischer Politiker und Volkstribun
 Diana Andalò († 1236), italienische Dominikanerin, Gründerin des Agnes-Klosters